Een koninklijk gewaad, zie Koningsmantel (kleding)
Een zwam, zie Koningsmantel (paddenstoel)
Een dagvlinder, zie Koningsmantel (vlinder)
Een schelp, zie Gloripallium pallium